województwo mazowieckie – województwo w latach 1529–1795
 województwo mazowieckie – województwo w roku 1793 
 województwo mazowieckie – województwo w latach 1816–1837 
 województwo mazowieckie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo mazowieckie – województwo od 1999